Chmielecki ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Marie Müller-Lankow, geborene Chmielecki, heute Anne Dessau (* 1934), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Tymon Tytus Chmielecki (* 1965), polnischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls